Tensor (lat. tendo: ich spanne) steht für:

Mathematik:
 Tensor, eine multilineare Abbildung, die eine bestimmte Anzahl von Vektoren auf einen Zahlenwert abbildet 
 Tensorprodukt, ein universelles Objekt der (multi)linearen Algebra, das den begrifflichen Rahmen für Tensoren liefert 
 Tensorfeld, Funktion, die auf spezielle Weise jedem Punkt eines zugrundeliegenden Raumes einen Tensor zuordnet

Medizin:
 Musculus tensor fasciae antebrachii am Unterarm
 Musculus tensor fasciae latae am Oberschenkel
 Musculus tensor tympani am Trommelfell
 Musculus tensor veli palatini am Gaumensegel

Sonstiges:
 Wünschelrute in der Esoterik